

Nom de famille

Famille de Georges Catroux 

Georges Catroux (1877-1969), général français, ayant eu d’autres membres de sa famille notables :
 Betty Catroux, mannequin, femme de François (petit-fils de Georges) ;
 Diomède Catroux (1916-2008), homme politique, neveu de Georges et fils de René Claude ;
 Élisabeth Catroux (1953-2013), comédienne, petite-fille de Georges, fille de René et d’Hélène Duc ;
 François Catroux, décorateur d’intérieur, petit-fils de Georges, neveu de René et mari de Betty ;
 René Catroux, diplomate et dramaturge, fils de Georges et mari de l’actrice Hélène Duc ;
 René Claude Catroux, expert international en tableaux, grand frère de Georges ;
 Tristan Catroux, expert en tableaux, neveu de Georges, fils de René Claude et frère de Diomède.

Autres 
 Jean-Maurice Catroux (1794-1863), prêtre catholique français.

Toponymie 
 Place du Général-Catroux, place du  de Paris.

Homonymie de patronyme